Katzy ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Katzy (1962–2015), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Dietmar Katzy (1935–2013), deutscher Politiker (CDU)